Яккха (народ) (:en:Yakkha) — народ в Непале
 Яккха (язык) (:en:Yakkha language) — язык в Непале и Индии
 Якша или яккха на языке пали — в индуизме, буддизме и джайнизме — одна из разновидностей природных духов, ассоциируемых с деревьями и выступающих хранителями природных сокровищ.